Germaine – forma francese femminile del nome proprio di persona italiano maschile Germano
Germaine – comune francese nel dipartimento dell'Aisne
Germaine – comune francese nel dipartimento della Marna
Germaine – film muto italiano del 1922
germaine, cultivar di olivo francese

Pagine correlate
Germain
Germano